Iturralde es un apellido de origen vasco, que en el idioma nativo de la región, el euskera, significa "junto a la fuente". Puede hacer referencia a:

 Iturralde (apellido), apellido vasco.
Iturralde (Panamá), corregimiento del distrito de La Chorrera en la provincia de Panamá Oeste, República de Panamá.
Cráter Iturralde, accidente geográfico ubicado en La Paz, Bolivia.
Estadio Carlos Iturralde Rivero, estadio ubicado en Mérida, Yucatán.
Provincia de Abel Iturralde, provincia boliviana ubicada en La Paz.

Referencias